Гарибольди () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Гарибольди, Джузеппе (1833—1905) — итальянский флейтист и композитор.
 Гарибольди, Итало (1879—1970) — итальянский генерал, командующий итальянскими войсками в СССР в 1942—1943 годах.

См. также 
 Гарибальди (значения)